dawne gminy:
 gmina Kazimierz – dawna gmina wiejska, powiat puławski, woj. lubelskie z siedzibą w Kazimierzu Dolnym (do 1927)
 gmina Kazimierz – dawna gmina wiejska, powiat łódzki, woj. łódzkie z siedzibą w Kazimierzu (1953-1954)
 gmina Kazimierz – dawna gmina wiejska o charakterze miejskim, powiat będziński, woj. śląskie/katowickie/stalinogrodzkie z siedzibą w Kazimierzu (1950-1954)

współczesne gminy:
 gmina Kazimierz Biskupi – gmina wiejska, powiat koniński, woj. wielkopolskie
 gmina Kazimierz Dolny – gmina miejsko-wiejska, powiat puławski, woj. lubelskie
również:
 gmina Kaźmierz – gmina wiejska, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie
 gmina Kazimierza Wielka – gmina miejsko-wiejska, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie